

Zobacz też 
 Władcy Afganistanu
 Premierzy Afganistanu

Linki zewnętrzne 
 
 Rulers.org